Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 139001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 16 lutego 2001 do 18 września 2001. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

139001-139100

139101-139200

139201-139300

139301-139400

139401-139500

139501-139600

139601-139700

139701-139800

139801-139900

139901-140000

Przypisy 

Lista planetoid 139001-140000